Stad Amsterdam of stad Amsterdam kan verwijzen naar:

 Amsterdam, de hoofdstad van Nederland, in de provincie Noord-Holland.
 Stad Amsterdam (schip, 2000), een driemast-klipper met stalen romp en volgetuigd, die in 2000 in de vaart is gekomen onder Nederlandse vlag.
 Amsterdam (stad in New York), stad in de Amerikaanse staat New York
 Amsterdam (Missouri), stad in de Amerikaanse staat Missouri

Zie ook:
 Amsterdam (doorverwijspagina)